Города Воронежской области упоминаются в летописях, книгах, путеводителях и др. Топонимы Воронежской области, строительство первого регулярного военно-морского флота — темы научных исследований. Название города Воронеж встречается в произведениях известных писателей.

Первые упоминания Воронежа 
Первое упоминание о Воронеже состоялось в 1177 год у Лаврентьевской летописи в связи с битвой владимирских и рязанских князей и побегом Ярополка Рязанского в «Воронож»:
 и Никоновская летопись, но с некоторыми дополнениями: 

Существует ещё один исторический источник в котором возможно упоминается Воронеж. Это мемуары венгерского монаха Юлиана, который был выдающимся путешественником Европы в средние века. Он был на Руси дважды в 1235—1238 гг. При описании войск Батыя он сообщает, что «третья часть остановилась против реки Дона близ замка, также княжества русских» Историки Л. Бендефи, С. А. Аннинский и В. В. Каргалов считают, что речь идет о Воронеже. Некоторые историки предполагают, основываясь на отрывках этих летописей, что Воронеж (Воронож) существовал как поселение ещё в XII столетии. С 1237 года упоминание Воронежа в летописях отсутствует. В 1284 году при описании о расправы татар с населением Курского княжества в летописях опять появляется запись о «Воронежских лесах». Скорее всего, имеется место у реки Воронеж.

Издательство книг 

В 1798 году по инициативе Е. А. Болховитинова и участников возглавляемого им литературного краеведческого кружка в Воронеже была открыта первая в городе типография, в которой в том же году был напечатан сборник русских поэтических произведений «Опыт Воронежской губернской типографии», а в 1799 году — научный труд Е. А. Болховитинова «Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии». В начале XVIII века среди разночинцев Воронежа становится популярным распространение рукописных сборников стихотворений и художественной прозы. В 1820-е годы этим увлекались участники литературно-философского кружка при Духовной семинарии, среди которых наибольшую активность проявлял поэт А. П. Серебрянский. Он оказал большое влияние на А. В. Кольцова.

19 июля 1847 года главным редактором единственной в городе газеты «Воронежские губернские новости» стал писатель Александр Степанович Афанасьев. С этого момента в ней начали публиковать документы, очерки и статьи по истории Воронежа. 21 ноября 1853 года в газете было опубликовано стихотворение И. С. Никитина «Русь», которое через некоторое время перепечатала столичная газета «Санкт-Петербургские ведомости».

В 1856 году начали издавать «Памятные книжки Воронежской губернии» от имени Воронежского губернского статистического комитета. Они публиковались до 1917 года. В 1866 году в Воронеже была выпущена первая в городе научная книга, написанная воронежским краеведом, журналистом и общественным деятелем Григорием Михайловичем Веселовским. В 1914 году типография В. Д. Колесникова выпустила книгу известного циркового артиста Анатолия Леонидовича Дурова «В жизни и на арене», состоящая из отдельных очерков. В ней подробно описывается город Воронеж, музей редкостей, устроенный артистом в своём доме и прилегающем к нему участке.

В конце января 2009 года была издана «Воронежская энциклопедия», работа над которой велась более 4 лет. Среди её 328 авторов — 14 докторов и 23 кандидата наук. В честь 200-летия со дня рождения поэта А. В. Кольцова в начале 2010 года был издан сборник «Песни, пословицы и поговорки, собранные А. В. Кольцовым».

Книги о Воронеже 
 В 1891—1894 годы писатель-путешественник Евгений Львович Марков (1835—1903) написал серию путевых очерков о достопримечательных местах Воронежского края, среди которых «Поездка в Дивногорье», «Белогорские пещеры» и другие. Уникальность данных очерков заключается в том, что многие из описываемых автором мест за прошедшее время значительно изменились — что-то разрушено, что-то — пришло в запустение. Например, при строительстве железной дороги в Лискинском районе часть ансамбля Дивногорских див была разрушена и утрачена безвозвратно. Очерки Маркова позволяют нам увидеть эти места такими, какими они были в 1890-х годах.
 Воронеж упоминается в поэзии О. Э. Мандельштама. В 1934—1937 годы за антисталинскую эпиграмму «Мы живём под собою не чуя страны…» поэт отбывал ссылку в Воронеже, где написал сборник стихов «Воронежские тетради». Среди них стихотворение «Пусти меня, отдай меня, Воронеж…».
 В романе А. Н. Толстого «Пётр I» Воронеж упоминается при описании Азовских походов.
 В мемуарах советского авиаконструктора Александра Сергеевича Москалева «Голубая спираль» рассказывается о строительстве на Воронежском авиационном заводе самолётов САМ-5 (Самолёт Александра Москалёва), с помощью которых были поставлены мировые рекорды достижения высоты и дальности полёта. В книге также содержатся сведения о жизни и работе выдающегося конструктора.
 Книга Анатолия Владимировича Жигулина «Чёрные камни» автобиографична. В ней автор описывает создание антисталинской молодёжной организации, которая действовала в Воронеже в 1948—1949 годы.
 В повести А. И. Приставкина «Ночевала тучка золотая» Воронеж упоминается как город по пути главных персонажей из Москвы в Грозненскую область.
 В конце января 2009 года была издана «Воронежская энциклопедия», работа над которой велась более 4 лет. Среди её 328 авторов — 14 докторов и 23 кандидата наук.

Другие книги

Примечания

Литература

Ссылки 
 Литература о Воронежском крае